NLB liga, natjecanje u košarci
 Jadranska vaterpolska liga, natjecanje u vaterpolu